Айден Ешлі (,  28 лютого 1990) — американська порноактриса і каскадер.

Біографія 
Ешлі прийшла в порноіндустрію в листопаді 2009 року і спочатку знімалася тільки в лесбі-сценах. Першою партнеркою Айден стала Селеста Стар. У липні 2011 року вона підписала дворічний контракт зі студією Axel Braun Productions на зйомки у фільмах за участю чоловіків, однак досі у фільмографії Ешлі значаться тільки лесбійські сцени.

За даними на 2018 рік знялася в 205 порнофільмах.

Особисте життя 
У Ешлі СДУГ і вона самоідентифікує себе як «справжня бісексуалка».

Премії і номінації 

 2011 номінація на AVN Award — Краща соло сцена — All By Myself
 2012 номінація на AVN Award — Краща сцена групового сексу — Orgy: The XXX Championship (разом з Кейсі Старр, Лізою Дель Сієрра, Мері Маккрей, Аланом Стеффардом, Ентоні Розано, Аса Акіра, Остіном Метьюсом, Шарлі Терон, Діаною Дол, Еваном Стоуном, Джелін Фокс, Джені Марі, Рамоном Номаром, Рейвен Алексіс, Шином Майклзом, Софією Ломелі, Ксандером Корвусом і Юкі Морі)
 2012 номінація на AVN Award — Краща нова старлетка
 2013 номінація на AVN Award — Краща сцена сексу хлопець/дівчина — The Dark Knight XXX: A Porn Parody (разом з Джиован Франческо)
 2014 номінація на XBIZ Awards — Краща актриса — Пародія — Wolverine XXX: An Axel Braun Parody

Примітки

Посилання 

 
 
 
 
 Профіль  на сайті AVN
 Профіль  на сайті агентства 101modeling

Каскадери США
Американські порноакторки
Альтернативна порнографія
Бісексуальні жінки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Народились 1990
Народились 28 лютого